Die 18. Etappe der Tour de France 2017 fand am 20. Juli 2017 statt. Die Bergetappe führte über 179,5 Kilometer von Briançon zur Bergankunft am Col d’Izoard. Es gab einen Zwischensprint nach 91,5 Kilometern in Les Thuiles sowie drei Bergwertungen, darunter die Zielankunft am Col d’Izoard, hors categorie, sowie dem Col de Vars, 1. Kategorie und einer Bergwertung der 3. Kategorie.

Tagessieger wurde der Führende in der Bergwertung Warren Barguil, der sich wenige Kilometer vor dem Ziel von der Gruppe der Favoriten absetzte und ca. 1.500 Meter vor dem Ziel Darwin Atapuma überholte, der als Letzter einer ursprünglich 54 Fahrer starken Ausreißergruppe übrig geblieben war, die sich nach 20 Kilometern gebildet hatte. Atapuma wurde Zweiter mit 20 Sekunden Rückstand. Knapp dahinter wurde Romain Bardet Dritter vor Chris Froome, der damit sein Gelbes Trikot verteidigte, und Rigoberto Urán.

Punktewertungen

Bergwertungen

Einzelnachweise

Weblinks 

 18. Etappe der Tour de France 2017

18. Etappe
201718
Sportveranstaltung in Briançon